MFAV steht für:
 Millenniumi Földalatti Villamos Vasút (dt. „elektrische Millenniums-Untergrundbahn“), siehe Linie M1 (Metró Budapest)
 Ganz MFAV, von Ganz hergestellte Gelenktriebwagen für die Linie M1 der Metró Budapest

MfAV steht für:
 Minister für Abrüstung und Verteidigung Rainer Eppelmann vom 12. April 1990 bis zum 2. Oktober 1990
 Ministerium für Abrüstung und Verteidigung, das vormalige Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR vom 12. April 1990 bis zum 2. Oktober 1990

Abkürzung